Ти́на Си́линя (; ) — латвийская кёрлингистка.

В составе женской сборной Латвии участница  и двух  (, ).

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2012, 2015, 2016), серебро (2013, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу